Schäfflerbrunnen steht für:
 Schäfflerbrunnen (Augsburg)
 Schäfflerbrunnen (Partenkirchen)